Sabrine Maui (Manila, 24 de setembro de 1980) é uma atriz de filmes pornográficos filipina radicada nos Estados Unidos.

Nascida nas Filipinas, onde passou sua infância e parte da adolescência. Andava mais em companhia de meninos e praticou muitos esportes, como tracking, volei, basquete e tênis.
Quando tinha 15 anos sua família passou a morar no Havaí, onde terminou o colégio. Com diversos profissionais da área da saúde em sua família, resolveu estudar enfermagem. Para pagar a faculdade, passou a trabalhar como modelo e acabou indo morar em Los Angeles.

Carreira
Em 2000 estreou sua carreira de atriz. Realizou mais de 225 filmes, com cenas de sexo convencional, sexo oral, sexo anal, sexo grupal e lesbianismo. Em 2003 recebeu o troféu "Unsung Siren"  e foi indicada para melhor cena de sexo - casal, com Jules Jordan, por "Trained Teens 2", pela XRCO.

Prêmios

Recebidos
XRCO Awards
 2003 - Vencedora na categoria Sereia Subestimada (Unsung Siren)

Indicações
XRCO Awards
 2003 - Indicada na categoria Melhor Cena de Sexo - Casal (Sex Scene, Couple)

Filmografia parcial
 Briana and Friends
 My Plaything Sabrine Maui
 Pacific Rim (4 Hours)
 Invasian 2 (2 Disc Set)
 Fantasy All-Stars 3
 Slumber Party 19
 Big Dicks Little Asians
 Bush Leaguers
 Sum Yum Ho 2
 Goo Gobblers
 Only the Best of Teens
 I Love Haley Paige
 Red, White & Goo (4 Hours)
 North Pole Vol.43
 Finally Legal 4
 Sopornos 4
 Assassin
 Laid In Japan
 Flesh Hunter 5
 Feeding Frenzy

Filipinos
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Maui, Sabrine